Александр Львович Янов (18 апреля 1930, Одесса — 18 февраля 2022) — советский и американский историк, политолог и публицист. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Окончил исторический факультет МГУ в 1953 году. По распределению работал директором средней школы в городе Сталинск. Был разъездным спецкором «Литературной газеты» и «Комсомольской правды». Объехал полстраны. Публиковался в журналах «Новый мир», «Молодой коммунист», «Вопросы литературы» и «Вопросы философии». Занимался историей славянофильства. Защитил диссертацию «Славянофилы и Константин Леонтьев. Вырождение русского национализма. 1839—1891». Написал 2000-страничную работу «История политической оппозиции в России», которая, несмотря на объём, широко разошлась в самиздате.

Эмигрировал в США, где с 1975 года преподавал русскую историю и политические науки в Техасском университете, Калифорнийском университете, Мичиганском университете, а также Городском университете Нью-Йорка. Прошёл всю американскую академическую лестницу — от инструктора до полного профессора. Доктор исторических наук.

Последняя должность — профессор политических наук в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка.

Опубликовал около 900 статей и эссе в советской, американской, английской, канадской, итальянской, российской, израильской, польской, японской и украинской прессе, а также около 20 книг в пяти странах на четырёх языках.

Концепция истории России 
Янов опровергал широко распространённую со времён Н. М. Карамзина точку зрения, что с самого начала Московское княжество, в отличие от европейских государств, было самодержавным. Он считал, что после татаро-монгольского ига Московское княжество было обычным североевропейским государством с ограниченной монархией. Более того, он полагал, что Реформацию государство Ивана III начало первым в Европе: в русском обществе развернулась широкая критика всевластия церкви, возникло движение нестяжателей, началось изъятие монастырских земель в пользу государства. При Иване IV, во время деятельности Избранной рады, были созданы социальные институты (Земский Собор, замена наместников-«кормленщиков» местным крестьянским самоуправлением), которые обеспечивали основы европеизации страны. Янов противопоставлял самодержавной, евразийской традиции России её собственную европейскую традицию, «ничуть не менее древнюю и легитимную». Янов считал, что только потом Иван Грозный прервал развитие России в направлении европеизации, которое было продолжено лишь со времени Петра I.

Рассматривая славянофильские и евразийские (А. Н. Аксаков, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий и др.), а также западнические (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др.) взгляды на культуру России, Янов пришёл к выводу, что и славянофилы, и западники исходят из одинаково неверной предпосылки. Славянофилы говорят о необходимости развивать евразийское начало, а западники — прививать западный либерализм. Однако при этом не замечается европейская традиция, изначально существовавшая в русской культуре.

В долгосрочной исторической концепции Янова центральную роль играла «лестница Соловьёва» — усмотренная В. С. Соловьёвым трансформация естественного чувства любви к Родине в её гибельный культ, национальную гордыню. Так, Янов отмечал: «Соловьёв, единственный в своё время, отчётливо понимал: национализм смертельно опасен для России. „Национальное самосознание, — писал он, — великое дело, но когда самосознание доходит до самодовольства, а самодовольство до самообожания, то естественный конец для него есть самоуничтожение“. … национализм в России имеет коварное свойство вырождаться и убивать породившую его нацию. Напоминать ли, что блистательное — и страшное — пророчество Соловьёва сбылось буквально? Что империя царей, так до конца и не сумевшая освободиться от убийственного для неё национализма, и впрямь, как он предсказал, самоуничтожилась?»

В сатьях и книгах про Веймарскую Россию, Янов, рассматривая свой концепт цикличности российской истории (реформа/антиреформа), предугадал приход антирефоматора Путина.

Критика 
А. И. Миллер полагал, что концепция Янова, заключающаяся в том, что в России была многовековая либеральная традиция, которая всё время боролась с патерналистской традицией, — это воспроизведение мифических категорий: европейскость как средоточие всего хорошего и российский патерналистский опыт как средоточие всего плохого. При этом забывается, что либеральная традиция вообще, а не только в России, не насчитывает больше двух с половиной веков, и что в европейском опыте также присутствовал патернализм.

Острые политические разногласия между А. Л. Яновым и А. И. Солженицыным отразились в их полемических отзывах друг о друге. А. И. Солженицын в интервью с И. И. Сапиэтом (Би-би-си), февраль 1979:
Вот — Янов. Был он коммунистический журналист, 17 лет подряд, никому не известный. А тут — с профессорской кафедры напечатал уже две книги с разбором СССР и самым враждебным отношением ко всему русскому. В «Вашингтон Пост» на целую полосу статью, что: Брежнев — миролюбец. Смысл его книг: держитесь, мол, за Брежнева всеми силами, поддерживайте коммунистический режим — и торговлей, и дипломатически, укрепляйте его, это вам, американцам, выгодно! А внутри СССР его поддержат… все покупатели магазинов «берёзки». А всякая другая власть в России будет вам хуже.
Он даже не ставит коммунистическому режиму в упрёк уничтожение 60 миллионов человек. Словечко «Гулаг» подхватил, но применяет его к старой России — мол, там был Гулаг… И вот такие уста истолковывают здесь Россию. Вот такие… цветки выращены коммунизмом на нашем забвении и растоптании.

Янов, высоко оценивая гражданское мужество и писательский талант Солженицына, видел в его политических взглядах продолжение гибельной для России идеи клерикальной автократии. Так, в интервью «Голосу Америки» на годовщину смерти Солженицына Янов говорил:

Думаю, что Солженицын останется в русской истории как фигура двойственная: тогда, в начале шестидесятых, он был для всех нас символом того, на что мы сами были неспособны. Он бросил вызов системе — всей системе чекистского контроля. И вот это время как раз и дало расцвет его литературного таланта. «Иван Денисович», «Матрёнин двор» — как и многие другие, я принял всё это, как знамение Божие. Вот, говорили мы себе, сохранилась классическая русская литература — и вынесла приговор этой бесчеловечной системе. Таково было мое отношение к Солженицыну — до тех пор, пока не появилось его письмо к вождям СССР… Уже в середине семидесятых — в сборнике «Из-под глыб» — он уже прямо скажет, что демократия — это очень плохо. … по убеждению Солженицына, авторитаризм — это судьба России. И что о разных там плюралистах надо забыть, что это всё — образованщина, что все они нерусские, русской истории не знают и говорят чепуху. Подразумевалось, что сам-то он её знает… И характерно, что Солженицын-романист на каждом шагу противоречил Солженицыну-пропагандисту.

И. Н. Данилевский в интервью журналу «Профиль» отметил:

Библиография 
 Social Contradictions and Social Struggle in Post-Stalinist USSR: Essays by Alexander Yanov // Special double Issue of the «International Journal of Sociology». — 1976 Summer-Fall. — Vol. 6, Nos 2—3.
 Détente after Brezhnev: The Domestic Roots of Soviet Foreign Policy. — Berkeley: Institute of International Studies, 1977.
 The Russia New Right. — Berkeley: Institute of International Studies, 1978.
 La Nuova Destra Russa. — Firenze: Sansoni Editore, 1981.
 The Origins of Autocracy. — University of California Press, 1981.
 Le Origini Dell’Autocrazia. — Milan: Edizioni di Communita, 1984.
 The Drama of the Soviet 1960-s: A Lost Reform. — Berkeley: Institute of International Studies, 1984.
 The Russian Challenge. — Oxford, England: Basil Blackwell, 1987.
 La Perestroika Mankata. — Milan: Viscontea, 1989.
 Rosia NoChosen. — Tokyo: Sairyusha, 1995.
 Weimar Russia and What We Can Do About It. — New York: Слово/Word, 1995.
 Beyond Yeltsin. — Tokyo: Sairusha, 1997.
 Русская идея и 2000 год. — New York: Liberty Publishing, 1988. — 400 с.
 После Ельцина. Веймарская Россия? — : Крук, 1995.
 Тень Грозного царя. — : Крук, 1997. — 2245 с. — 5000 экз.
 Россия против России. 1825—1921: Очерки истории русского национализма. — Новосибирск: Сибирский Хронограф, 1999. — 368 с. — 3000 экз.
 Россия: У истоков трагедии. 1462—1584: Заметки о природе и происхождении русской государственности. — : Прогресс-Традиция, 2001.
 Патриотизм и национализм в России. 1825—1921. — : Академкнига, 2002.
 Россия и Европа в трёх книгах:
 Книга 1. Европейское столетие России. 1480—1560. — : Новый Хронограф, 2007.
 Книга 2. Загадка николаевской России. 1825—1855. — : Новый хронограф, 2007.
 Книга 3. Драма патриотизма в России. 1855—1921. — : Новый хронограф, 2009.
 Почему в России не будет фашизма: история одного отречения. — : Новый хронограф, 2012.
 Русская идея. От Николая I до Путина. В 4-х книгах. — : Новый Хронограф, 2014—2016. — 1096 с. — ISBN 978-5-94881-275-5. — 2000 экз. [Книга 1. 1825—1917. — 2014; Книга 2. 1917—1990. — 2014; Книга 3. 1990—2000. — 2015; Книга 4. 2000—2016. — 2016.]
 Янов А. Спор о «вечном» самодержавии // Международный проект «Сноб». — Раздел «Снобщество». — 02.09.2016.

Примечания

Ссылки 
 Александр Янов. Россия и Европа. 1462—1921 (введение к трилогии «Россия и Европа. 1462—1921»)
 Янов А. Монтескьё против Маркса // Общественные науки и современность. — 1992. — № 1. — 86—89.
 Интервью Александра Янова автору «Независимой газеты» Михаилу Тульскому, 02.11.2001.
 Журнал «ПОЛИС. Политические исследования» об А. Л. Янове. Ссылки на интернет-ресурсы
 Янов А. От «патриотизма» к национальному самоуничтожению // Общественные науки и современность. — 1998. — № 6.
 Логика российской истории: опыты понимания. Александр Янов. Тексты. Анализ, критика, полемика. «Электронное досье» А. Л. Янова. {Ссылки на статьи Александра Янова}
 А. Янов на радиостанции «Эхо Москвы»
 Открываем дискуссию о трилогии Александра Янова «Россия и Европа. 1462—1921». Блог издательства «Новый Хронограф»
 А. Янов. Россия и Европа. Тексты для обсуждения на Семинаре фонда «Либеральная Миссия» 
 Европейская и «холопская» традиции в России. Обсуждение концепции А. Янова. Семинар фонда «Либеральная Миссия» 
 А. Янов. Заметки о дискуссии 10 ноября 2009 
 Судьба оппозиции в России. 1480—2010. Анализирует Александр Янов
 Россия без Петра. Александр Янов об «Острове Россия» Вадима Цымбурского
 «Прозрение Л. А. Радзиховского» — Интервью Александра Янова на радиостанции «Эхо Москвы», 02.09.2010.
 Статьи Александра Янова на сайте проекта The Institute of Modern Russia, Inc. — «Институт современной России».
 статьи Янова на сайте «Радио Свобода»

Русские эмигранты третьей волны в США
Советологи
Советские диссиденты
Журналисты «Литературной газеты»
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Долгожители США
Специалисты по истории России